Национальная школа географических наук () — высшее учебное заведение, основанное в 1941 году. Является структурным подразделением Национального географического института Франции (IGN).

История

Основание и первые годы (1941—1975)

Известные преподаватели и выпускники 
 Michel Kasser
 Zuheir Altamimi
 Serge Botton

См. также 
 Образование во Франции

Ссылки 

 Официальный сайт школы 
 Национальный географический институт Франции 
 Сайт Лаборатории исследований в Геодезии (LAREG)  

Образование в Париже